Завод точной электромеханики может означать:

 Завод точной электромеханики (Минск);
 Прежнее наименование ПАО Электромеханика (Пенза);
 Прежнее наименование ПО Корпус (Саратов).